La Copa libanesa de futbol és la màxima competició futbolística per eliminatòries del Líban.

Historial 
Font:

Referències

Enllaços externs 
 RSSSF

Competicions futbolístiques al Líban